Il toponimo Letca può riferirsi a diverse località della Romania:
Letca, comune del distretto di Sălaj
Letca Nouă, comune del distretto di Giurgiu